Die Communauté de communes de Villedieu Intercom ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Manchein  der Regionen Normandie. Sie wurde am 30. Mai 2013 gegründet und umfasst 27 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Historische Entwicklung 
Der ursprünglich unter dem Namen Intercom du Bassin de Villedieu gegründete Verband wurde im Juni 2015 auf die aktuelle Bezeichnung umbenannt.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Villedieu Intercom
Gegründet 2013